Latisha Chan e Martina Hingis erano le detentrici del torneo, ma Hingis si è ritirata al termine del 2017. Chan non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Andrea Sestini Hlaváčková e Barbora Strýcová hanno battuto Gabriela Dabrowski e Xu Yifan con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (finale)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (semifinale)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
 Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (semifinale)
 Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

Alternate 

  Alizé Cornet /  Petra Martić (secondo turno)

 Magda Linette /  Zheng Saisai (primo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying /  Wang Yafan (primo turno)
  Jiang Xinyu /  Wang Qiang (ritirate)

 Johanna Konta /  Zhang Shuai (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2018